Јевстатије Српски може бити:
 Јевстатије I Српски, српски православни светитељ и архиепископ (1279—1286)
 Јевстатије II Српски, српски православни светитељ и архиепископ (1292—1309)

Види још 
 Свети Јевстатије (вишезначна одредница)